Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Belinda Bencic.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Juniorinneneinzel
2014